Список включает в себя музыкальные альбомы и синглы, занимавшие в 2011 году первое место в бельгийских хит-парадах Ultratop, которые публикуются в разделённом виде — отдельно для регионов Фландрия и Валлония.

Фландрия

Альбомы

Синглы

Валлония

Альбомы

Синглы

Ссылки 
 
 

2011
2011
Бельгия
Бельгия